Кэдел Ли Эванс (, род. 14 февраля 1977 года в Кэтрин, Северная территория, Австралия) — австралийский профессиональный велогонщик, наиболее известный своей победой на Тур де Франс 2011 года. Первый в истории австралиец, победивший на Тур де Франс.

Биография 
Перед тем, как стать шоссейным велогонщиком в 2001 году, Эванс выступал на маунтинбайках, выиграл Кубки мира 1998 и 1999 годов, а также занял 7-е место в кросс-кантри на горном велосипеде на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (4 годами ранее на Играх в Атланте Эванс в этой же дисциплине был 9-м).

В 2007 и 2008 годах финишировал вторым в генеральной классификации Тур де Франс и стал первым австралийцем, который выиграл UCI ProTour.

Выиграл групповую гонку 27 сентября 2009 года на чемпионате мира в Мендризио, Швейцария (проводимого под эгидой UCI), став первым представителем Австралии, завоевавшим титул чемпиона мира в групповой гонке среди профессионалов.

В июле 2011 года Кэдел стал победителем престижной веломногодневки Тур де Франс, опередив в генеральной классификации на 1 минуту и 43 секунды Анди Шлека из Люксембурга.

С 2005 женат на итальянской пианистке и учительнице музыки Кьяре Пассерини. В январе 2012 года пара усыновила мальчика Робеля  (род. 17.10.2010). В 2015 Эванс и Пассерини расстались. Своё имя Кэдел, чья прабабушка родом из Уэльса, получил в честь королей Уэльса IX-X веков Кэделлов (Каделл ап Элисед, Кинген ап Каделл).

С 2015 года встречается со Стефанией Зандонеллой, лыжным инструктором из Италии. У пары двое сыновей Эйдан (род. 14 января 2019) и Блейк (род. 7 октября 2020).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эванса
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Австралии
Победители Тур де Франс
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1996 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2000 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по шоссейным велогонкам
Чемпионы Игр Содружества по велоспорту